Namen-Jesu-Kirche eine Bezeichnung für ein Kirchgebäude, das dem Patrozinium des (aller)heiligsten Namens Jesu geweiht ist.

Kirchen mit diesem Patrozinium sind häufig Ordenskirchen der Jesuiten und der Franziskaner. Das Patrozinium ist das Namen-Jesu-Fest, das die römisch-katholische Kirche am 3. Januar begeht, die alt-katholische Kirche am ursprünglichen Termin, am 1. Januar, in den Ostkirchen zuweilen auch das Fest der Theophanie am 6. Januar, bei dem auch der Taufe Jesu gedacht wird.

Deutschland 
 Namen-Jesu-Kirche (Bonn)
 Namen-Jesu-Kirche in Dreis-Tiefenbach
 Namen-Jesu-Kirche in München-Laim
 Namen-Jesu-Kirche in Oberdischingen
 St. Jesu Namen (Wascheid)

Frankreich 
 Saint-Nom-de-Jésus in Lyon

Heiliges Land 
 Konkathedrale vom Allerheiligsten Namen Jesu in Jerusalem

Italien 
 Chiesa del Gesù (Ferrara)
 Chiesa del Gesù (Genua)
 Gesù delle Monache, Neapel
 Gesù Nuovo, Neapel
 Chiesa del Gesù (Palermo)
 Chiesa del Santissimo Nome di Gesù all’Argentina (kurz: Il Gesù) in Rom, Sitz des Generaloberen der Jesuiten
 Santissimi Nomi di Gesù e Maria in Via Lata in Rom

Österreich 
 Kirche Namen Jesu zu Wien

Polen 
 Namen-Jesu-Kirche (Breslau)

Portugal 
 Kathedrale von Coimbra
 Igreja do Santíssimo Nome de Jesus (Odivelas)

Vereinigtes Königreich  
 Church of The Holy Name of Jesus in Manchester, England

Vereinigte Staaten von Amerika 
 Holy Name Cathedral in Chicago (Illinois)
 Church of the Holy Name of Jesus in New York
 Cathedral of the Holy Name of Jesus in Steubenville

Siehe auch 
 Jesuskirche
 Jesus-Christus-Kirche
 Christuskirche

Einzelnachweise 

 
Liste (Kirchen nach Patrozinium)
Jesus als Namensgeber